Деліч (нім. Delitzsch, босн. Delić, серб. Деліћ) — багатозначне слово. 
 Деліч — місто у Німеччині. 
Деліч — німецьке прізвище. 
 Франц Деліч — німецький гебраїст, перекладач Нового Завіту на іврит, батько Фрідріха Делича. 
 Фрідріх Деліч — німецький ассиролог, прихильник панвавілонізму. 
 Герман Шульце-Деліч
 Деліч (слов'янське прізвище). 
 Расім Деліч